Зорянский сельский совет () — входит в состав Розовского района Запорожской области Украины.

Ранее носил название «Карло-Либкнехтовский сельский совет», в соответствии с «законом о декоммунизации» 2 августа 2016 года переименован в Зорянский (Зарянский) сельсовет.

Административный центр сельского совета находится в селе Заря (до 2016 года — с. Карла Либкнехта).

Состав сельсовета 
В состав сельсовета входят 12 депутатов, по результатам местных выборов 25 октября 2015 года избрано 6 депутатов от «Оппозиционного блока» и 6 самовыдвиженцев.

Населённые пункты совета 
В состав сельсовета входит 3 населённых пункта:
 с. Заря
 с. Новгород
 с. Святотроицкое

Примечания 

Объекты, названные в честь Карла Либкнехта